Hockley kan avse:

Geografi

Storbritannien
 Hockley, Birmingham - en ort i Birmingham, West Midlands, England
 Hockley, Cheshire - en ort i Cheshire, England
 Hockley, Coventry - en ort i Coventry, West Midlands, England
 Hockley, Essex –  en by och en civil parish i Essex i England
 Hockley, Kent - en ort i Kent, England
 Hockley Heath - en ort i Solihull, West Midlands, England

USA
 Hockley County - ett administrativt område i delstaten Texas, USA